Carlo Pio di Savoia può riferirsi a:
Carlo Pio di Savoia seniore, cardinale (1578-1641) 
Carlo Pio di Savoia iuniore, cardinale (1622-1689)